Marcion van Sinope, stichter van de marcionistische kerkgemeenschap
Marcion (geslacht), een geslacht van cicaden